Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1984 года  () прошёл в Секлене с 18 по 30 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.

 — Даниэль Иссален

 — Фидель Нимби

 — Жак Винье

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1984 году
1984 год в шашках
Спорт в Секлене
Август 1984 года